Los macronarios (Macronaria, "gran nariz") son un clado de dinosaurios saurópodos que vivieron desde el Jurásico medio hasta el Cretácico superior (hace aproximadamente 169 y 65 millones de años, desde el Bathoniense hasta el Maastrichtiense), en lo que hoy es América, Asia, África, Europa y Oceanía.

Descripción 
Saurópodos de pequeño a gran tamaño (en este grupo se encuentran el saurópodo más pequeño y el más grande), que se caracterizaban por poseer cola corta y situarse la nariz en lo alto de la frente y entre los ojos.

Sistemática 
Se define como todos los neosaurópodos más cercano al Saltasaurus que al Diplodocus. Es el clado más inclusivo que incluye a Saltasaurus loricatus (Bonaparte y Powell, 1980) pero no a Diplodocus longus (Marsh, 1878).

Taxonomía basada en Mannion et al. (2013) y D'Emic (2012) salvo los casos anotados:
 Rama Macronaria
 Abrosaurus
 Aragosaurus
 Camarasaurus
 Daanosaurus
 Dongbeititan
 Galveosaurus
 Janenschia
 Lusotitan
 Tehuelchesaurus
 Clado Titanosauriformes
 Australodocus
 Baotianmansaurus
 "Brachiosaurus" nougaredi
 Duriatitan
 Fukuititan
 Fusuisaurus
 Jiutaisaurus
 Ornithopsis
 Sonorasaurus
 Familia Brachiosauridae
 Rama Somphospondyli
 Angolatitan
 Argentinosaurus
 Astrophocaudia
 Brontomerus
 Chubutisaurus
 Diamantinasaurus
 Gobititan
 Huanghetitan
 Liubangosaurus
 Ligabuesaurus
 Malarguesaurus
 Pelorosaurus
 Phuwiangosaurus
 Pukyongosaurus
 Ruyangosaurus
 Sauroposeidon
 Sonidosaurus
 Tangvayosaurus
 Tastavinsaurus
 Wintonotitan
 Clado innombrado
 Erketu
 Qiaowanlong
 Yunmenglong
 Familia Euhelopodidae
 Nodo Titanosauria

Filogenia 
Cladograma según José Luis Barco Rodríguez (2010):

El cladograma siguiente se basa en José L. Carballido, Oliver W. M. Rauhut, Diego Pol y Leonardo Salgado (2011):

Cladograma simplificado del estudio de D'Emic (2012).

Referencias 

 Upchurch, P. (1998). "The Phylogenetic relationships of sauropod dinosaurs". Zoological Journal of the Linnean Society of London 128(1): 43–103.